Василий Леонтьевич Шапенков — советский военно-морской деятель, инженерный работник, начальник электротехнического факультета Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского, крупный специалист в области корабельной электротехники, инженер-капитан 1-го ранга (1940).

Биография 
Русский, член ВКП(б), в РККФ с ноября 1917. В 1930-х преподавал электротехнику подводных лодок и надводных кораблей. В годы Великой Отечественной войны продолжал преподавательскую деятельность, готовя кадры Действующей армии.

Звания 
 Инженер-флагман 3-го ранга (16 мая 1939);
 Инженер-капитан 1-го ранга (8 июня 1940).

Награды 
 Орден Ленина (1945);
 Орден Красного Знамени (1944);
 Орден «Знак Почёта» (1939);
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

Публикации

Литература

Примечания

Ссылки 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)

Персоналии по алфавиту
Педагоги СССР
Преподаватели Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского